El Torneig de Viena 2010, oficialment conegut com a Bank Austria-TennisTrophy 2010, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 31 d'octubre del 2010 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

En aquesta edició del torneig es va produir el retorn al circuit ATP de Thomas Muster, tennista austríac retirat del tennis professional des del 1999.

El tennista local Jürgen Melzer va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010